Diclidanthera är ett släkte av jungfrulinsväxter. Diclidanthera ingår i familjen jungfrulinsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jungfrulinsväxter
Diclidanthera